О’Риордан () — фамилия ирландского происхождения:

  (род. 1940) — ирландский крикетчик, президент Ирландского союза крикета (1995).
  (н/д) — ирландский футболист.
  (род. 1981) — ирландский регбист.
 О’Риордан, Джерри:
  (1925—1987) — ирландский хёрлер.
  (1939—2020) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (1962).
  (1924—2016) — ирландский и сьерра-леонский католический священник, епископ Кенемы (1984—2002).
 О’Риордан, Джулиус (род. 1966) — британский музыкант.
 О’Риордан, Долорес (1971—2018) — ирландская певица.
  (род. 1957) — ирландский футболист.
  (род. 1994) — ирландская футболистка, чемпион Женской национальной лиги в составе клуба «Уэксфорд Ютс» (2015, 2016, 2017).
  (род. 1995) — ирландский игрок в австралийский и гэльский футбол.
  (1874—1948) — ирландский писатель.
  (род. 1965) — британский музыкант.
 О’Риордан, Майкл (1917—2006) — ирландский политик.
  (род. 1980) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол.
  (род. 1998) — британский крикетчик, финалист Европейской лиги крикета в составе клуба «Танбридж-Уэллс» (2022).
  (1926—2008) — ирландский хёрлер.
  (род. 1943) — канадский писатель.
  (род. 1974) — ирландский режиссёр.
  (род. 1942) — британский географ, член Британской академии (с 1999).
  (1937—2022) — ирландский бегун, участник Олимпийских игр (1964).
  (1916—1977) — ирландский поэт.
  (род. 1976) — ирландский политик.
  (н/д) — ирландский учёный.

См. также